wiosna – pora roku

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wiosna – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce
 Wiosna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Krzykosy

Inne 
 Wiosna – kantata Siergieja Rachmaninowa
 Wiosna – grupa muzyczna
 Wiosna – obraz Sandra Botticellego (znany też pod tytułem La Primavera)
 Wiosna – film, radziecka czarno-biała komedia muzyczna, z 1947 r.
 Wiosna – polska partia polityczna działająca w latach 2019-2021

Zobacz też 
 Koncert nr 1 E-dur „Wiosna” („La Primavera”), RV 269 – koncert skrzypcowy Antonia Vivaldiego wchodzący w skład cyklu Cztery pory roku
 19 Wiosen – polski zespół muzyczny
 Stowarzyszenie Wiosna – stowarzyszenie charytatywne działające w Krakowie